El nombre Lila puede referirse a:

 Lila, un color violeta similar al lavanda y al malva.
 Nombre común del género de plantas Syringa de la familia de las oleáceas. con flores moradas, y las flores de estas.
 Las plantas de la familia de las liliáceas y sus flores.
 Lille, ciudad de Francia.
 Lila, localidad de la ciudad de Našice, en la región de Eslavonia, Croacia.
 Lila, palabra sánscrita utilizada en las doctrinas hinduistas con diferentes significados.

Enlaces externos